Bokor ist der Familienname folgender Personen: 
 György Bokor (* 1928), ungarischer Basketballspieler
 Judith Bokor (1899–1972), ungarische Cellistin 
 Margit Bokor (1905–1949), ungarisch-US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Marián Bokor (* 1977), slowakischer Speerwerfer
 Veronika Bokor (* 2000), österreichische Tennisspielerin

Bokor steht für
 die kambodschanische Geisterstadt Bokor Hill Station auf dem Berg Phnom Bokor
 Bokor (Ungarn), Gemeinde im Komitat Nógrád, Ungarn

Bokor oder Bocor ist eine Bezeichnung für Schwarzmagier im haitianischen Voodoo.